Mansholt is een Nederlandse familienaam en kan verwijzen naar de volgende personen:
 Derk Roelof Mansholt (1842-1921), Groninger boer en politicus
 Sicco Mansholt (1908–1995), Nederlands boer, verzetsstrijder en politicus, kleinzoon van Derk Roelof Mansholt
 Theda Mansholt (1879-1956), Nederlands pedagoge, dochter van Derk Roelof Mansholt en tante van Sicco Mansholt

Overig 
 Mansholt is ook een toneelstuk (toneelgroep Jan Vos, vanaf 2014), over de 'bekering' van Sicco Mansholt
 Commissie-Mansholt was een EU Commissie (1972-73), voorgezeten door Sicco Mansholt